Tatalina River ist der Name folgender Flüsse in Alaska:

 Tatalina River (Chatanika River), Nebenfluss des Chatanika River
 Tatalina River (Takotna River), Nebenfluss des Takotna River